Binnert Philip de Beaufort (1852-1898), burgemeester
 Binnert Philip de Beaufort (1919-1945), militair en verzetsspion
 Binnert de Beaufort (auteur), (1970)